Okraj Trgovište () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 120.818 prebivalcev na 2.710 km² površine. Glavno mesto okraja je Trgovište.

Upravna delitev 
Okraj Trgovište je razdeljen na 5 občin.

Mesta 
Antonovo, Omurtag, Opaka, Popovo, Trgovište

Demografska slika 
Razvoj prebivalstva

Opombe in reference

Zunanje povezave 

 Spletni portal

Upravna delitev Bolgarije